Westindien bezeichnet

 wörtlich den westlichen Teil von Indien
 die Westindischen Inseln sowie historisch die dortigen Kolonien:
 British West Indies
 Dänisch-Westindien
 Französische Antillen (Französisch-Westindien)
 Niederländische Antillen (Niederländisch-Westindien)
 Spanisch-Westindien

Siehe auch:
 Patriarchat von Westindien